Plaats in Indonesië
 Donosari (Patebon), een plaats in het regentschap Kendal van de provincie Midden-Java
 Donosari (Sruweng), een plaats in het regentschap Kebumen van de provincie Midden-Java